Katar může být:

 Katar oficiálním názvem Stát Katar – emirát v jihozápadní části Perského zálivu
 katar – příslušník sekty Katarů, hlásající chudobu, odmítající svátosti kříže a relikvií
 katar (onemocnění) – zánětlivé onemocnění sliznice spojené se zvýšenou sekrecí (z řečtiny catarrh), rýma
 katar (zbraň) – indická dýka